Quitman County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Quitman County (Georgia)
Quitman County (Mississippi)